Elchan Asadow – kazachski zapaśnik
 Elçin Əsədov – azerski kolarz